Ла Моренита има више значења:

 Ла Моренита (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Моренита (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Моренита (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Моренита (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику